Олга Зајцева може да се односи на:

 Олга Зајцева (атлетичарка) (рођ. 1984), руска атлетичарка
 Олга Зајцева (биатлонка) (рођ. 1978), руска биатлонка